Владимир Васильевич Тимашев (26 декабря 1930 года, с. Садовое Аннинский район, Воронежская область, РСФСР, СССР — 28 января 1982 года, Москва, РСФСР, СССР) — советский , специалист в области химии силикатов, член-корреспондент АН СССР (1979).

Биография 

Родился 26 декабря 1930 года в селе Садовое Воронежской области.

В 1953 году — с отличием окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева, где в дальнейшем и работал.

В 1957 году — защитил кандидатскую, а в 1968 году — докторскую диссертации, чуть позже было присвоено учёное звание профессора.

С 1971-1976 года руководил деканатом Силикатного факультета.

С 1975 года и до конца жизни — заведующий кафедрой химической технологии вяжущих материалов.

В 1979 году — был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Умер 28 января 1982 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Научная деятельность 

Специалист в области химии и технологии вяжущих материалов и силикатов.

Основные исследования относятся к химии и технологии вяжущих материалов и силикатов.

Вел изучение кинетики и катализа образования и кристаллизации силикатов в интервале температур 100—25000 С. Проводил исследования по созданию композиционных материалов на основе нитевидных кристаллогидратов и цементной матрицы.

Выполнил фундаментальные исследования в области теории высокотемпературного синтеза вяжущих, микрохимии и микромеханики безводных клинкерных минералов и гидратных фаз.

Один из первых описал процессы кристаллизации минералов портландцементного клинкера, составил оригинальную классификацию реальных кристаллов в цементах по типам дефектов, развил торию модифицирования кристаллов и создал ряд эффективных комплексных катализаторов процессов производства клинкера.

Автор трех монографий, более 300 статей, соавтор нескольких учебников и учебных пособий, в том числе учебника для вузов (Химическая технология вяжущих материалов).

Автор 70 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, значительная часть которых внедрена в производство.

Являлся генеральным докладчиком трех международных симпозиумов (Токио — 1968 год, Москва — 1974 год, Париж — 1980 год).

Под его руководством защищено 50 кандидатских диссертаций.

Литература 

 50-летие В. В. Тимашева // Цемент. — 1981. — № 3.
 Ягодин Г. А., Кузнецова Т. В. Жизнь и деятельность Владимира Васильевича Тимашева
 В. В. Тимашев // Строительная газета. — 1982. — 3 февраля.
 Памяти В. В. Тимашева // Цемент. — 1982. — № 3.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Похороненные на Кунцевском кладбище
Деканы Российского химико-технологического университета
Аспиранты Российского химико-технологического университета